Максим Петрович Головин (27 июля 1973, Владивосток — 15 января 2020) — российский кинокомпозитор.

Является автором музыки к следующим фильмам: «Обитель», «Победный ветер, ясный день», «Антикиллер Д.К: Любовь без памяти», «Невеста любой ценой», «Тринадцать месяцев», «Всё могут короли», «Дикари».

Умер в 2020 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Фильмография 
 2010 — Обитель (ТВ)
 2009 — Победный ветер, ясный день (сериал)
 2009 — Антикиллер Д.К: Любовь без памяти
 2009 — Невеста любой ценой
 2008 — Тринадцать месяцев
 2008 — Всё могут короли
 2006 — Дикари

Ссылки 
 Максим Головин на КиноПоиске
 Фильмография

Примечания 

Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища